Fuglsang kan hentyde til flere artikler:
 Fuglsang (bryggeri) – et bryggeri
 Vase & Fuglsang – revyforfatterpar
 Fuglsang Kunstmuseum

Efternavn:
 Hans Fuglsang-Damgaard – biskop
 Jakob Fuglsang – cykelrytter
 Jette Fuglsang – cykelrytter
 Katrine Fuglsang – journalist
 Mads Fuglsang – forfatter
 Meta Fuglsang – politiker
 Villy Fuglsang – politiker

Stednavne i Danmark:
 Fuglsang (Hammel sogn) – en herregård i Hammel kommune
 Fuglsang (Bedsted Sogn, Thy) – en bebyggelse og et ejerlav i Bedsted Sogn, Thy
 Fuglsang (Egtved Sogn) – en bebyggelse i Egtved Sogn
 Fuglsang (Gosmer Sogn) – en bebyggelse i Gosmer Sogn
 Fuglsang (Hylleholt Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Hylleholt Sogn
 Fuglsang (Jungshoved Sogn) – en bebyggelse i Jungshoved Sogn
 Fuglsang (Sinding Sogn) – en bebyggelse i Sinding Sogn
 Fuglsang (Sottrup Sogn) – en bebyggelse i Sottrup Sogn
 Fuglsang (Thyregod Sogn) – en bebyggelse i Thyregod Sogn
 Fuglsang (Toreby Sogn) – et ejerlav og en herregård/slot i Toreby Sogn
 Fuglsang (Veflinge Sogn) – en bebyggelse i Veflinge Sogn
 Fuglsang (Vinding Sogn) – en bebyggelse i Vinding Sogn
 Fuglsang (Vissenbjerg Sogn) – en bebyggelse i Vissenbjerg Sogn
 Fuglsang (Volstrup Sogn) – en bebyggelse i Volstrup Sogn
 Fuglsang (Vrejlev Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Vrejlev Sogn
 Fuglsang (Ålsø Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Ålsø Sogn
 Fuglsang (Åsted Sogn) – en bebyggelse i Åsted Sogn

 Tyskland
 Fuglsang (Flensborg) (tysk:Vogelsang) – område i Flensborg
 Fuglsang - en landsby i Angel, Sydslesvig

Se også
 Fuglsand – et område i Stauning Sogn, som tidligere også stavedes "Fuglsang"